Das Wort Rotary bezeichnet
 Rotary International, eine internationale gemeinnützige Organisation
 Rotary-Bohrverfahren, ein Verfahren zur Suche nach Erdöl und Erdgas
 die Rotary Rocket Company, Produzent der Roton-Rakete
 eine Schneefräse mit Schleuderrad
 den Rotary-Effekt in der Klangverarbeitung, siehe Leslie-Lautsprecher
 eine Rotationstätowiermaschine, siehe Rotary-Tätowiermaschine

Rotary als Markennamen:
 Rotary Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Bournonville Motors Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Rotary

Im englischen Sprachgebrauch:
 Umlaufmotoren
 Verkehrskreisel

Siehe auch
 Rotari